Аукшто́яс (; Аукшта́сис-ка́лнас (), букв. «Высокая гора») — холм, наивысшая точка Литвы (высота над уровнем моря — 293,84 м). Находится на юго-востоке Литвы, в 23,5 км от Вильнюса и 3,5 км от дер. Медининкай на границе с Белоруссией.
Рядом находится гора Юозапине (293,60 м, другие источники 292,83 м), которую раньше считали самой высокой точкой Литвы.

Имя дано холму в 2005 году. 18 ноября 2005 года вышло постановление Nr. T3-329 муниципального совета Вильнюса, которое гласит:

Утвердить для высочайшей точки Литовской Республики (293,84 м над уровнем моря), находящейся близ холма Юозапине Мядининкского староства Вильнюсского района название — Аукштояс.

Aukštojas — имя старейшего бога балтов.

Ссылки 
 В Литве установлена новая наивысшая точка // delfi.lt, 26.05.2006

Примечания 

Холмы Литвы
Высочайшие точки стран мира